Killswitch Engage (также KsE) — метал-группа из городка Уэстфилд, штат Массачусетс (США), играющая в стиле металкор.

Альбомы

Студийные альбомы

DVD

Синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль группы на MySpace.com
 Killswitch Engage на Encyclopaedia Metallum

Killswitch Engage